Евге́ний Голови́н:
 Головин, Евгений Александрович (1782—1858) — генерал от инфантерии.
 Головин, Евгений Владимирович (род. 1950) — советский эстрадный певец и актёр.
 Головин, Евгений Всеволодович (1938—2010) — писатель, поэт и переводчик, литературовед, автор песен, культуролог, филолог, оккультист.
 Головин, Евгений Петрович — шофёр лесовозной машины Митинского леспромхоза, депутат Верховного Совета СССР пятого созыва от Вологодской области.